Die Jahre ist der Titel folgender Werke:

Die Jahre (Annie Ernaux), Roman von Annie Ernaux aus dem Jahr 2008
Die Jahre (Virginia Woolf), Roman von Virginia Woolf aus dem Jahr 1937